Crystal Springs, une census-designated place américaine située en Floride ;
 Crystal Springs est une ville américaine située dans l’État du Mississippi
 Crystal Springs est un village fantôme situé dans l'État du Nevada aux États-unis ;
 Crystal Springs est un village d'été canadien situé dans la province d'Alberta